Miedtke ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Miedtke (1773–1839), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterautor
 Charlotte Miedtke (1781–1806), deutsche Sängerin und Theaterschauspielerin
 Friedrich Georg Leonhard Miedtke (1803–1842), deutscher Sänger (Bariton), Schauspieler und Regisseur
 Karl August Miedtke (1804–1880), deutscher Pianist, Komponist, Dirigent und Kapellmeister, siehe Karl August Krebs
 Paul A. Miedtke (1894–1959), US-amerikanischer Musiker und Komponist
 Wilhelmine Aschenbrenner-Miedtke (1795–nach 1834), deutsche Schauspielerin, siehe Wilhelmine Aschenbrenner

Siehe auch:
 Miedke
 Mietke